Alfred Cumming ist der Name folgender Personen:

* Alfred Cumming (Politiker) (1802–1873),  US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Territoriums von Utah
 Alfred Cumming (General) (1829–1910), Brigadegeneral der Konföderierten Staaten von Amerika